UK Championship 1996 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 15 listopada–1 grudnia 1996 w Guild Hall w Preston (Anglia).

W turnieju zwyciężył Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał swojego rodaka Johna Higginsa 10–9. Dla Hendry'ego był to trzeci triumf w UK Championship z rzędu.

Nagrody 
Zwycięzca: £70 000
II miejsce: £37 000

Najwyższy break  £5 000

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 9 frame'ów
 Stephen Hendry   9–6  Dominic Dale 

 Robert Milkins  9–3   Neal Foulds 

 David Gray   9–6   Dave Harold 

 Anthony Hamilton   9–3   Quinten Hann 

 James Wattana   9–3   Jon Birch 

 Paul Hunter   9–0   Willie Thorne 

 Terry Murphy   9–7   Ronnie O’Sullivan 

 Mick Price   9–6   Eddie Manning 

 Alan McManus   9–6   Ian Sargeant 

 Gary Wilkinson   9–2   Brian Morgan 

 Billy Snaddon   9–6   Darren Morgan 

 Rod Lawler   9–5   Darren Clarke 

 Tai Pichit   9–7   Jimmy White 

 Joe Johnson   9–8   Dene O'Kane 

 John Parrott   9–4   Noppadon Noppachorn 

 Martin Clark   9–6   Tony Jones 

 Karl Broughton   9–8   Peter Ebdon 

 Chris Small   9–4   David Roe 

 Alain Robidoux   9–7   Jason Weston 

 Stephen Lee   9–3   Jason Prince 

 Steve Davis   9–5   Jamie Burnett 

 Shokat Ali   9–4   Jason Ferguson 

 Ken Doherty   9–2   Nick Pearce 

 Dennis Taylor   9–5   Peter Lines 

 Nigel Bond   9–0   Paul Wykes 

 Joe Swail   9–8   Mark King 

 Mark Williams   9–3   Tony Chappel 

 Yasin Merchant   9–5   Dave Finbow 

 Tony Drago   9–4   Alan Burnett 

 Andy Hicks   9–4   Nick Terry 

 John Higgins   9–8  Steve Newbury 

 Marcus Campbell   9–6   Steve James

Runda 2 
Do 9 frame'ów

 Stephen Hendry   9–5   Robert Milkins 

 Anthony Hamilton   9–8   David Gray 

 Paul Hunter   9–5   James Wattana 

 Terry Murphy   9–6   Mick Price 

 Alan McManus   9–7   Gary Wilkinson 

 Billy Snaddon   9–7   Rod Lawler 

 Joe Johnson   9–6   Tai Pichit 

 John Parrott   9–8   Martin Clark 

 Karl Broughton   9–6   Chris Small 

 Alain Robidoux   9–6   Stephen Lee 

 Steve Davis   9–7   Shokat Ali 

 Ken Doherty   9–4   Dennis Taylor 

 Nigel Bond   9–6   Joe Swail 

 Mark Williams   9–3   Yasin Merchant 

 Tony Drago   9–5   Andy Hicks 

 John Higgins   9–5   Marcus Campbell

Drabinka turniejowa

Przypisy 

UK Championship
1996 w sporcie
1996 w Wielkiej Brytanii
Preston